Kwets (bier), een Belgisch tarwebier
 Kwets (pruim), een oude ondersoort van de pruim